Johan Frederik Schlegel henviser til flere artikler:

 Johan Frederik Schlegel (1817-1896), dansk advokat og borgmester i København.
 Johan Frederik Vilhelm Schlegel (1765-1836), dansk jurist.